Кебурия — имя собственное; распространено в виде фамилий грузинского происхождения.

Известные носители:

 Кебурия, Виссарион Савельевич (1870—1958) — первый грузинский авиатор, железнодорожный инженер.
 Кебурия, Валериан Пухулович (1916—?) —  бригадир колхоза имени Орджоникидзе, Герой Социалистического Труда